Гои:

 ГОИ — Государственный оптический институт.
 Паста ГОИ — полировочные пасты на основе оксида хрома.
 Гои — название неевреев в иудаизме (множественное число слова «гой»).
 Гои, Деро (род. 1970) — немецкий музыкант, поэт и писатель.